Sil (rivier), een rivier in Spanje
 Sil (Oekraïne), een dorp in de oblast Transkarpatië, Oekraïne
 Sil de Strandjutter, een televisieserie
 de artiestennaam van Silvano Matadin, Nederlands basgitarist
 Sil (naam)
 Sil (zangeres), Belgische zangeres

Zie ook
 SIL (doorverwijspagina)